Список уховёрток Украины содержит перечень видов насекомых из отряда Dermaptera — Кожистокрылые, или уховёртки, зарегистрированных на территории Украины.

Уховёртки являются насекомыми с неполным превращением. Вместе с прямокрылыми (Orthoptera), богомолами (Mantodea), эмбиями (Embioptera), веснянками (Plecoptera), привиденьевыми (Phasmida), тараканосверчками (Grylloblattodea), зораптерами (Zoraptera), отрядами Mantophasmatodea, Blattodea и несколькими ископаемыми отрядами их относят к систематической группе Polyneoptera.

Отряд Dermaptera на территории Украины не очень разнообразен, поскольку страна находится у северной границы ареала этой группы насекомых, наиболее богато они представлены в тропических и субтропических регионах планеты. В пределах Украины распространены 14 видов уховёрток из 4 семейств. 5 видов встречаются только на Крымском полуострове, на морском побережье или вблизи него, что делает весьма вероятным завоз их сюда человеком по морю из более южных стран, однако ввиду широкого распространения этих видов в средиземноморье, а некоторых — и вообоще по всему миру, достоверно определить нативность этих видов для природы Украины крайне сложно. В то же время обыкновенная и огородная уховёртки обычны по всей стране и не только в естественных местообитаниях, но и на сельскохозяйственных угодьях.

Список видов

См. также 
 Список прямокрылых Украины
 Список богомолов Украины
 Список дневных бабочек Украины
 Список шмелей Украины
 Список стрекоз Украины
 Список насекомых, занесённых в Красную книгу Украины
 Фауна Украины

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Фауна Украины
Кожистокрылые